Holzboden steht für:
Dielenboden
Holzboden (Forst)